Maraton för herrar vid olympiska sommarspelen 1988 i Seoul avgjordes den 2 oktober.

Medaljörer

Resultat

Referenser
Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1988